17-й гвардейский стрелковый ордена Суворова полк — часть мотострелковых войск РККА во время Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны полк участвовал в боях на западном направлении, под Сумами, в Московской битве, Ржевско-Сычёвской, Орловской, Брянской, Городокской, Белорусской, Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях Кёнигсбергская операция штурм крепости Кёнигсберг, штурм крепости Пиллау, форсирование пролива Зеетиф, соединяющий Балтийское море с заливом Фришес-Хафф, разгром и пленение противника на косе Фрише-Нерунг.

История

Формирование 
Сформирован в Алтайском крае в 1939 году, как 630-й стрелковый полк, 107-й стрелковой дивизии. С апреля 1941 года содержался по штату № 04/120.

В мае 1941 получил приписной состав. 
На начало войны дивизия входила в состав 53-го стрелкового корпуса, 24-й армии РГК.
Дислоцировалась в городах Барнаул, Бийск.

Боевой путь 

 24 июня 1941 года 630-й стрелковый полк в составе 107-й стрелковой дивизии убыл на фронт под Дорогобуж Смоленской области. Принял участие в Смоленском сражении. В течение августа месяца вёл наступление на Ельню 
 29.06.1941 убыл на фронт в составе 107-й стрелковой дивизии 53-го ск 24-я армия, Резервный фронт
 24 июня 1941 года выехал на фронт под Дорогобуж Смоленской области.
 07.1941 прибыл в район Дорогобужа, 
 19.07.1941 принимает первый бой в Смоленском сражении. В течение августа месяца вёл наступление на Ельню.
 07 — 08.1941 участвовал в контрударах Резервного фронта и освобождал г. Ельня
 Полк особо отличился в боях под Ельней, где ему и дивизии, в числе первых, присвоили звание «Гвардейский». 
Стали гвардейскими и другие части 5-й гвардейской стрелковой дивизии. 
 12-й гвардейский стрелковый полк (бывший 586-й стрелковый полк)
 17-й гвардейский стрелковый полк (бывший 630-й стрелковый полк)
 21-й гвардейский стрелковый полк (бывший 765-й стрелковый полк)
 24-й гвардейский артиллерийский полк
 26-й гвардейский миномётный дивизион (до 20.10.1942),
 1-я (160)-я гвардейская разведывательная рота,
 6-й гвардейский сапёрный батальон,
 7-й гвардейский отдельный батальон связи,
 3-я гв. орхз.
 18.09.1941 на ст. Павлиново и Спас-Деменск отправлен в район Вышнего Волочка в резерв ВГК.
 Полк принимал участие в освобождении городов Таруса, Алексин, Кондрово, Полотняный Завод, Юхнов, вышел на рубеж реки Угра — на землю Смоленщины.
 За оборону Москвы, за стойкость и отвагу полка и ввсей дивизии в наступлении 107-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
 В 1943 г. полк воевал на Орловско-Курской дуге, а затем снова на Западном фронте. Воевал на Смоленской земле, в Белоруссии. Освобождал города Витебск, Борисов.

Участие в операциях:
 07 — 08.1943 Орловская наступательная операция
 09 — 10.1943 Брянская операция
 10 — 12.1943 Городокская операция
 06.1944 Витебско-Оршанская наступательная операция
 06 — 07.1944 Минская наступательная операция
 07.1944 Вильнюсская наступательная операция
В действующей армии c 15.07.1941 по 22.04.1944 и с 28.05.1944 по 09.05.1945.

 Из журнала боевых действий 5-й гв. стрелковой дивизии:
В течение дня (30 ноября 1944 года) дивизия находилась на построении. Построение и парад происходил по случаю вручения членом Военного Совета 11 гв. армии гв. генерал-майором т/в Куликовым правительственной награды дивизии и частям дивизии.
За образцовое выполнение задания в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и достигнутые в результате этих операций, побед - 5-й гв. Городокской, Краснознамённой дивизии вручён орден Суворова 2 степени. 12 гв. стрелковому полку вручён орден Красного Знамени.
17-гв. стрелковому полку - орден Суворова III степени

 07 — 08.1944 Каунасская наступательная операция
 Восточно-Прусская наступательная операция:
 10.1944 Гумбиннен-Гольдапская наступательная операция
Сводка:
В 20-х числах января 1945 года немецкие войска, потерпев поражение на реке Инстер (Inster, р. Инструч) и на позициях инстербургского и гумбинненского укреплённых рубежей, потеряв города Инстербург (Insterburg, г. Черняховск), Гумбиннен Gumbinnen, г. Гусев) и Тильзит (Tilsit, г. Советск), начали с боями отходить на рубеж рек Дайме (Daime, р. Дейма) , Прегель (Pregel, р. Преголя) и Алле (Alle, р. Лава), т. е. основные оборонительные рубежи Хейльсбергского укреплённого района, где надеялись закрепиться и вести оборону.

К исходу 21 января основная группировка 11-й гвардейской армии генерала К. Н. Галицкого (8-й и 16-й гвардейские стрелковые корпуса) продолжали преследовать отступающие немецкие части (548, 561 и 349-й пехотных и 5-й танковой дивизий противника), отходившие за реки. Прегель и Дайме, 8-й корпус, взаимодействуя с частями 1-го Краснознамённого танкового корпуса в течение ночи на 22 января безостановочно наступал в направлении Таплакен (Taplacken, пос. Талпаки), Велау (Wehlau, пос. Знаменск), Тапиау (Tapiau, г. Гвардейск)... С 23 по 24 января 1945 года в боях за город принимали участие два батальона 12–й гвардейской стрелковой дивизии, 17-го гвардейского стрелкового полка, 5-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 11-й гвардейской армии (командующий – генерал К. Н. Галицкий).

 01.1945 Кёнигсбергская операция
 04.1945 штурм города-крепостиКёнигсберг
 24-25.04.1945 штурм военно-морской базы Пиллау (Балтийск)
 В Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года воины полка проявили высокое искусство при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника с большим количеством долговременных сооружений. Умело действовал полк и при овладении крупными городами. 
 Завершающим этапом его боевого пути было участие в разгроме земландской группировки немецких войск и штурме города и морской крепости крепости Пиллау
 25-27.04.1945 форсирование пролива Зеетиф, соединяющего Балтийское море с заливом Фришес-Хафф

Военная история Пиллау свидетельствует: Начало десанта на косу

Вечером 25 апреля командир 17-го гвардейского стрелкового полка обратился к офицерам 3-го стрелкового батальона: «Нам, гвардейцам Суворовского полка, командование доверило форсировать Морской пролив. Нас поддержат сотни орудий и пулемётов. Я уверен, что вы выполните эту задачу с честью». В развалинах Морской гавани гвардии подполковник А. И. Банкузов нанёс участок высадки десанта на карту командира батальона гвардии майора А. В. Дорофеева. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки части 5-й гвардейской стрелковой дивизии приступили к форсированию канала.

С сайта Пиллау-Балтийск:1.7. Захват косы Фрише-Нерунг 
...Оборона косы Фрише-Нерунг состояла из 10—12 рубежей. Каждый рубеж включал несколько линий траншей с площадками для пулемётов и орудий. Подступы к ним прикрывались минными полями, лесными завалами и противотанковыми рвами.

Днём 25 апреля бойцы 17-го гвардейского стрелкового полка вышли к Кенигсбергскому морскому каналу, вдоль стенок которого стояли остовы сгоревших и разбитых кораблей, транспортов, самоходных барж, а на берегу лежали завалы разбитой и брошенной техники.

Перед полком стояла задача — переправиться через пролив и закрепиться на берегу до подхода главных сил. К месту посадки были собраны десятки яхт, парусных лодок и рыбацких шхун. Сюда же доставили и автомобили-амфибии. Из-за отсутствия времени пулемётные ленты и диски к автоматам набивались патронами уже на ходу. Головная амфибия, не дойдя до берега, наткнулась на подводные сваи. Гвардии рядовой М. И. Гаврилов, прыгнув в ледяную воду, одним из первых достиг берега и, уничтожив немецкое охранение, обеспечил высадку десанта на берег.

Гвардейцы, захватив первую траншею, выкатили на берег пушки и вынесли миномёты. На окраине посёлка Нойтиф (ныне — Коса) захватили фабричный цех с арсеналом крупнокалиберных пулемётов, стрельбе из которых обучились у пленных инструкторов. Противник, прикрываясь танками и артиллерией, атаковал десантников каждые полчаса. Немцам удалось проникнуть в подвалы здания, где завязался рукопашный бой. Гитлеровцев расстреляли в упор и забросали гранатами. Вторая волна десанта (капитан Л. З. Чугуевский попала под сильный огонь и, понеся большие потери, оказалась сброшенной в воду. Лишь небольшой группе солдат в наступившей темноте удалось пробиться к своим...
В числе первых ворвался в Нойтиф гвардии старшина роты С. П. Дадаев. Отбив четыре атаки, он был трижды ранен и скончался на поле боя. Его именем названы улицы в Калининграде и Балтийске. Среди тех, кто форсировал морской канал, был и гвардии старший сержант Е. И. Аристов, обеспечивший бесперебойную связь с командованием. В одной из атак он захватил вражеский пулемёт и его огнём поддержал своих товарищей. В напряжённом бою десантники ворвались в ангары немецкой морской авиации. За смелость и отвагу, проявленную при захвате и защите плацдарма на косе Фрише-Нерунг, шестерым (двенадцати - ред.) офицерам, сержантам и солдатам 17-го гвардейского полка было присвоено звание Героя Советского Союза.

8 воинов из 12-ти — Герои Советского Союза из 3-го батальона гвардии майора Дорофеева А. В. Сам комбат стал Героем России через 50 лет. 
 28.04-05.05.1945 разгром противника на косе Фрише-Нерунг.
На этом война для полка завершилась. Полк был выведен с косы Фрише-Нерунг в район Велау.
 В 1960-м году 17-й гвардейский мотострелковый полк вместе с 5-й гв. мсд (формирования 1957 года) расформирован.

Наименования и награды 
   «Гвардейский»  В 1941 году За мужество и героизм, проявленные в боях под Ельней.
  10.07.1944 орден Суворова III степени за форсирование реки Березина и освобождение города Борисов.
 За годы войны 16 воинов полка удостоены звания Героя Советского Союза и один (Дорофеев, Анатолий Васильевич) стал Героем Российской Федерации.

Командование 

Командир полка
 1940 подполковник Муратов Василий Денисович 630-й сп
 1940-1941 майор Носевич Михаил Александрович
 ноябрь 1941 — февраль 1942: полковник Перхорович, Франц Иосифович
 11.05.1942 - 31.01.1943 гвардии подполковник Ноша Иван Гаврилович
 31.01.1943 - 24.06.1943 гвардии полковник Алексеенко, Василий Лаврентьевич 
 29.07.1943 - 23.09.1943 гвардии майор Тропин Николай Петрович
 26.08.1944 - 30.09.1944 гвардии майор Архипов Иван Яковлевич
 23.09.1943 - 06.02.1944 гвардии майор Чернов, Яков Васильевич
 6.2.1944-1945 гвардии подполковник Банкузов, Анатолий Иванович

Заместители командира полка
 военком батальонный комиссар Дудоладов Григорий Иванович с 1.08.1941
 НШ 630-го сп майор Конрад Пётр Павлович
 НШ полка капитан Шумский, Александр Александрович с 1941
 НШ полка старший лейтенант, капитан С. Н. Бондаренко  17.4.1942 - 1944
 зам комполка старший лейтенант Титов Николай Петрович с 1.05.1942
 зам по строевой части гв. капитан Бабкин Дмитрий Миронович 1945 Представлен к званию ГСС
 начальник штаба 17-го гв. сп  гв. капитан Горохов 1944
 НШ полка гв. майор Дворников Алексей Александрович февр.-май 1945 Представлен к званию ГСС
 заместитель по полититической части подполковник Тентлер Владимир Григорьевич 9.3.1943 - май 1945
 
Управление
 начарт ст. лейтенант Костенко Г. В. с мая 1942
 нач артиллерии полка Добрицкий Виктор Кузьмич
 полковой инженер гв. капитан Василенко Фёдор Иванович октябрь 1944- май 1945
 парторг полка гв. майор Клапанов Иван Степанович октябрь 1944-май 1945
 нач связи полка гв. капитан Майоров Михаил Лукьянович апрель-май 1945
 нач хим службы Калинко В.М. с августа 1941
 Пом. комполка и/сл. майор Сапожников В.М.
 Романько Леонтий Антонович - помощник командира полка по снабжению гв. майор и/сл.

Командование подразделений

1-й стрелковый батальон:
 командир батальона лейтенант Выдрин М.М. с 25.3.1942
 командир батальона лейтенант Наханько Б.Ф. с 25.5.1942 
 командир батальона гв. майор Брильков Яков Сергеевич 1944 - май 1945 (зам командира с 1943) 
 зам командира командира гв. капитан Дорофеев, Анатолий Васильевич февраль 1945-23.4.1945.
 зам командира по политчасти гв. капитан Байженбаев Ризахмет октябрь 1944-май 1945
 помощник начальника штаба батальона гв. капитан Гаевский Георгий Леонидович январь-апрель 1945
 командир 2-й стрелковой роты гв. ст. лейтенант Болдин октябрь 1944-май 1945
 командир стрелковай роты автоматчиков гв. ст. лейтенант Жеребин Пётр Максимович апрель-май 1945
 командир 1-й миномётной роты гв. ст. лейтенант Долгополов Иван Васильевич апрель-май 1945
 командир 1-го взвода ПТР Андромонов Николай Леонидович апрель-май 1945
 комсорг батальона гв. лейтенант Москвин Александр Иванович январь-апрель 1945
 боец гв. рядовой Сотников Алексей январь-май 1945
 боец гв. рядовой Цыганков Дмитрий январь-май 1945
 боец гв. рядовой Озеров Михаил январь-май 1945

2-й стрелковый батальон:
 командир батальона ст. лейтенант Безусов В.Н. с 10.02.1942
 командир батальонат ст. лейтенант Сарычев А.И. с 7.7.1942
 командир батальона ст. лейтенант Кандауров М.А. с1.9.1942
 командир батальона гв. майор Чередниченко Иван Тимофеевич сентябрь 1944 - 1945
 зам командира по строевой части гв. капитан Панарин Анатолий Анисимович 22.7.1944- апрель 1945, погиб в бою
 командир 6-й ср ст. лейтенант Агафонов Николай Георгиевич октябрь 1944-май 1945
 командир стрелковой роты Ка(у)зьменко Василий Фёдорович январь-май 1945 
 командир стрелковой роты Редькин Василий Михайловичянв январь-май 1945 
 Ком. стр. роты  ст. лейтенант С. Г. Пискунов с 15.10.1944
 ком 1-го взвода 6-й ср гв. лейтенант Рожков Николай Повлович январь-май 1945 
 парторг 2 сб гв. старшина Дадаев, Степан Павлович октябрь 1944-май 1945

3-й стрелковый батальон:
 командир батальона ст. лейтенант Муратов С.А. с 1.02.1942
 командир батальона ст. лейтенант Игнатов В.М. с 1.09.1942
 командир батальона майор Запхаев Сергей Шапонович  июль 1943 погиб 7.1.1944.
 командир батальона гв. майор Лискунович Пётр Иванович февраль 1945-18.4 1945
 командир батальона гв. майор Дорофеев, Анатолий Васильевич 18.4.1945 до конца войны
 командир батальона гв. майор Зайцев, Николай Кузьмич май 1945-1947
 Начальник штаба батальона гв. капитан Чудин Азизула Хакимович январь-май 1945
 заместитель командира батальона по политчасти гв. ст. лейтенант Панкратов, Василий Никитович январь-май 1945
 заместитель командира 3-го сб гв. капитан Чугуевский, Леонид Захарович 1945 до конца войны
 командир 7- стрелковой роты Нехаенко, Степан Яковлевич апрель-май 1945
 командир 3-й миномётной роты гв. капитан Пупышев Николай Петрович октябрь 1944-май 1945
 парторг батальона мл. лейтенант Шитиков, Иван Павлович 1945-май 1945
 командир миномётного взвода гв. младший лейтенант Суворов Александр Иванович
 Комсорг, парторг гв. сержант Ерёмушкин, Василий Александровичоктябрь 1944-май 1945
 ком стрелкового взвода гв. мл. лейтенант Лазарев Михаил Алексеевич октябрь 1944-май 1945
 ком стрелкового взвода 7-й ср гв. лейтенант Первушин апрель-май 1945
 ком стрелкового взвода 7-й ср гв. лейтенант Сергеев апрель-май 1945
 ком стрелкового взвода гв. лейтенант Безбородов Христофор Петрович
 ординарец командира 3-го сб лейтенант Парашутинский октябрь 1944-май 1945
 стрелок гв.рядовой Гаврилов, Михаил Иванович 1944-май 1945
 наводчик орудия гв. младший сержант Дёмин, Николай Николаевич апрель-май 1945
 командир отделения гвардии сержант Попов, Василий Иванович апрель-май 1945

 
Подразделения полка
 командир миномётной батареи ст. лейтенант Запхаев Сергей Шапонович  с 1.2.1942 погиб 7.1.1944 
 командир взвода 82 мм миномётов (1943), батареи 45 мм пушек (1945) гв.лейтенант Даниленко Трофим Михайлович 04.12.1941 - 05.01.1945 
 Ком разведроты гв. ст. лейтенант Кочетов Александр Антонович апрель-май 1945
 командир арт батареи 76-мм пушек гв. капитан Злобин Павел Иванович апрель-май 1945
 командир 45-мм батареи гвардии капитан Романов Николай Петрович октябрь 1944-май 1945
 командир сапёрного взвода гв. лейтенант Чуркин Василий Нестерович апрель-май 1945
 Телефонист роты связи полка гв. сержант Аристов, Егор Игнатьевич апрель-май 1945
 Командир отделения связи минбатр гв. старшина Бойко, Савелий Иванович апрель-май 1945
 радист гв. рядовой Набутовский Лев Лазаревич апр.- май 1945

Память 
 Площадь города Барнаула носит имя 5-й гвардейской стрелковой дивизии.
 В честь гвардейского полка и дивизии назван город в Калининградской области — Гвардейск (бывший Тапиау).

В воспоминаниях современников 

Под утро гвардейцы начали форсирование узкого пролива Зее-Тифф, отделявшего Пиллау от косы Фришес-Нерунг. В числе самых первых высадился штурмовой отряд 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал капитан Л. З. Чугуевский. Офицер организовал успешное отражение трёх фашистских контратак. Временами положение отряда становилось критическим. За оружие пришлось взяться даже санитарам и связистам. Пока командир отделения связи старшина С. С. Бойко чётко корректировал огонь миномётной батареи, телефонист гвардии сержант Е. И. Аристов отбил у фашистов пулемёт и метким огнём из него отразил очередную контратаку.
Так и не удалось немцам сбросить группу капитана Чугуевского в море. Отважные гвардейцы под его командованием обеспечили переправу остальных сил батальона, а затем и главных сил полка. Всем этим смельчакам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Отличившиеся воины 

  гвардии сержант Аристов, Егор Игнатьевич — телефонист роты связи 17-го гв.сп. 
  гвардии подполковник Банкузов, Анатолий Иванович — командир 17-го гвардейского стрелкового полка
  гвардии старшина Бойко, Савелий Иванович — командир отделения связи миномётной батареи, 17 гв.сп.
  гвардии рядовой Гаврилов, Михаил Иванович — стрелок, 17 гв. сп.
  гвардии рядовой Дадаев, Степан Павлович — стрелок, 17 гв. сп.
  гвардии младший сержант Дёмин, Николай Николаевич — наводчик орудия, 17 гв. сп.
  гвардии майор Дорофеев, Анатолий Васильевич — командир 3-го стрелкового батальона, 17 гв. сп.
  гвардии младший сержант Ерёмушкин, Василий Александрович — комсорг 3-го батальона, 17 гв. сп.
  гвардии старший лейтенант Нехаенко, Степан Яковлевич — командир 7-й роты 3-го сб, 17 гв. сп.
  гвардии старший лейтенант Панкратов, Василий Никитович — заместитель командира 3-го батальона по политической части, 17 гв. сп.
  гвардии сержант Попов, Василий Иванович — командир отделения 17-го гв. сп.
  гвардии младший лейтенант Суворов Александр Иванович — командир миномётного взвода 3-го сб, 17 гв. сп.
  гвардии капитан Чугуевский, Леонид Захарович — заместитель командира 3-го батальона; 17 гв. сп.
  гвардии младший лейтенант Шитиков, Иван Павлович — парторг 3-го батальона, 17 гв. сп.

См. также 
 107-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 5-я гвардейская стрелковая дивизия

Примечания

Литература 
 Советская Военная Энциклопедия: [В 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии А. А. Гречко — М.: Воениздат, 1976. Т. . Вавилон— Гражданская. 1976—640 с., ил. «Городокская стрелковая дивизия» стр. 614—615
 Герой Российской Федерации Дорофеев Анатолий Васильевич / Победители, 3-й том. Майкоп ОАО «Полиграф-Юг», 2010. −1476 с. С. 1377—1383. ISBN 978-5-7992-0634-5.
 Военная история Пиллау. 14.2 Начало десанта на косу. 14.3 Бои при высадке десанта.
 НАШИ ГЕРОИ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Ссылки 
 Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии
 Поисковый отряд Победа
 «Память» 
 Барнаул
 
 Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии.
 Летопись воинской славы …
 Форум Поисковых Движений 
 5-я Краснознамённая Городокская гвардейская стрелковая дивизия
 Виртуальный музей

Появились в 1939 году в СССР
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году